François Dieussart er navnet på flere personer:

 François Dieussart (billedhugger) (død 1661) – fransk billedhugger
 François Dieussart (arkitekt) – arkitekt og billedhugger